Loane est un prénom d'origine bretonne signifiant « la lumière »
 il existe des prénoms masculins et féminins de la même famille comme : "Lohan", "Loan", "Loanh", "Loann", "Louanne", " Loanne" et "Lôan" (qui signifie "phénix").
Loane : chanteuse française, auteur, compositeur; 
 George Loane Tucker : réalisateur, un scénariste, un acteur, un producteur de cinéma américain ;
 Mark Loane : joueur de rugby à XV Australien.

Prénom féminin
Prénom breton